Дитиосульфатоаурат(I) натрия — неорганическое соединение, соль металлов натрия и золота и тиосерной кислоты, формулой Na3Au(S2O3)2. При нормальных условиях представляет собой красно-коричневое твёрдое вещество. Известен гидрат состава Na3Au(S2O3)2·2H2O.

Получение 
 Взаимодействие димера хлорида золота(III) c солями Ме[AuCl2] и Ме[AuCl4], где Ме=щелочной металл, c тиосульфатом натрия:

Физические свойства 
Дитиосульфатоаурат(I) натрия образует красно-коричневое твёрдое вещество. При нагревании сначала дегидратируется (теряет воду), а потом разлагается.

Химические свойства 
 Реакция дегидратации:

 

 При сильном нагревании на воздухе полностью разлагается:

 

 Взаимодействует с дигидратом хлорида бария в присутствии спирта или ацетона:

 

 Галогеноводороды, серная и щавелевая кислоты также реагируют с дитиосульфатоауратом(I) натрия. В ходе реакции образуется сульфид золота(III) Au2S3. Известна калийная соль состава K3Au(S2O3)2

Литература 
 
 
 
 

Соединения золота
Соединения натрия
Неорганические тиосульфаты